

Кленівка — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Кленівка — селище, Донецька область, Амвросіївський район

Кленівка () — село, Мінська область, Березинський район